Der Rogers Cup 2003 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Toronto. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 9. bis 17. August 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Toronto